Accumulatoren-Fabrik bezeichnet

 Varta AG
 Akkumulatorenfabrik (Hannover), ab 1938 errichtetes „Akku“-Werk zur Herstellung von Batterien und Akkumulatoren in Hannover-Stöcken, zeitweilig mit einem Konzentrationslager verbunden